George Simpson kan syfta på:

 George Simpson (botaniker) (1880–1952)
 George Simpson (friidrottare)
 George Simpson (guvernör)
  George Simpson (meteorolog)
 George Gaylord Simpson